Сегунда Дивизион 1930/1931 — 3-й розыгрыш в истории Сегунды.

Турнир выиграла «Валенсия», которая заработала автоматическое повышение в Примеру на следующий сезон.

По итогам сезона в дивизион рангом ниже вылетела «Иберия».

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги и Сегунды 

1930/1931
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1930 году
Спорт в Испании в 1931 году